Spojení písmene B a číslice 35 může mít různé významy:

 Avia B-35 – československý stíhací letoun
 Northrop B-35 – americký bombardér